Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 596 dans le monde.

 Route nationale 596 en France